

Cinema 
One of Us – film statunitense del 2017

Musica 
 One of Us – singolo degli ABBA del 1981
 One of Us – singolo di Joan Osborne del 1995
 One of Us – singolo degli Hell Is for Heroes del 2004
 One of Us – album di Joan Osborne del 2005
 One of Us – singolo dei Fever 333 del 2019
 One of Us – singolo di Liam Gallagher del 2019
 One of Us – singolo di Ava Max del 2023

Televisione 
One of Us – serie televisiva britannica